Нью-Хоп — топоним:

 Нью-Хоп — невключённая община в округе Полдинг, штат Джорджия, США.
 Нью-Хоп — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Нью-Хоп — боро в округе Бакс, штат Пенсильвания, США.

См. также